Osoby o tym nazwisku:
 Józef Nietyksza – polski urzędnik
 Maria Nietyksza – polska historyk
 Wojciech Nietyksza – polski konstruktor